Яхав-Те-Кинич:
 Яхав-Те-Кинич I — третий известный правитель майяского царства Канту.
 Яхав-Те-Кинич II — шестой известный правитель майяского царства Канту.

Правители Канту